Махабха́рата — древнеиндийский эпос. Его различные печатные, сценические и экранные адаптации (не считая авторских и исторических переводов):

 Махабхарата (1965) — фильм Бабубхаи Мистри.
 Махабхарата (1985—1989) — комикс-адаптация издательства Amar Chitra Katha.
 Махабхарата (1988—1990) — телесериал Балдевраджа Чопры.
 Махабхарата (1989) — фильм-спектакль Питера Брука.
 Махабхарата (2013—2014) — телесериал Сиддхартха Кумара.
 Махабхарата (2013) — 3D-анимационная экранизация Амаан Хана.